Obelisk může být:
 Obelisk – samostatně stojící sloup, architektonický prvek
 Obelisk – geometrický útvar, prismatoid s podstavami o stejném počtu hran a stěnami z mnohoúhelníků
 Obelisk (Lednicko-valtický areál) – drobná stavba Lednicko-valtického areálu
 Obelisk (Pražský hrad) – čtyřboký monolitický komolý jehlan na třetím nádvoří Pražského hradu
 Obelisk v Paříži – obelisk, který se nachází uprostřed náměstí Place de la Concorde v Paříži
 Obelisk (Vatikán) – obelisk, který se nachází na náměstí svatého Petra ve Vatikánu
 Obelisk (album) – průřezové album z roku 1977, produkované Hynkem Žalčíkem jako pocta Josefu Kainarovi
 Obelisk (nakladatelství) – činné 1968–1973 a poté 1991–1994, nástupce Nakladatelství československých výtvarných umělců (NČSVU, působnost v letech 1955-1968)

Související články 
 Obelis (Nevėžis) – řeka ve střední Litvě
 Obelix – postava z francouzského komiksu Asterix